Knud Andersen (1867–1918) – duński zoolog
 Knud Andersen (1900–1967) – duński piłkarz
 Knud Børge Andersen (1914–1984) – duński polityk, dziennikarz i nauczyciel, minister edukacji oraz spraw wewnętrznych, poseł do Folketingetu i jego przewodniczący
 Knud Andersen (1922–1997) – duński kolarz torowy i szosowy, medalista mistrzostw świata
 Knud Andersen (ur. 1947) – duński samorządowiec, w latach 1990–2002 burmistrz Bornholmu